In ambito idraulico: Diversione di un corso d'acqua
 In ambito militare: Operazioni per linee divergenti